Міхаела Бузернеску і Ралука Олару були чинними чемпіонками, але Бузернеску вирішила того року не брати участі. Олару грала в парі з Дарією Юрак, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Дарія Гаврилова і Еллен Перес.

Гаврилова і Перес потім вибороли титул, перемігши у фіналі Дуань Інін і Хань Сіюнь з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
Main Draw 

Тур WTA 2019
2019, парний розряд
2019 у французькому спорті